Бегбут Шелковников:
 Шелковников, Бегбут Мартиросович (1837—1878) — российский генерал
 Шелковников, Бегбут Александрович (1897—1974) — искусствовед, специалист по средневековой керамике Армении и Закавказья, старший научный сотрудник Эрмитажа